Rhyopsocus är ett släkte av insekter. Rhyopsocus ingår i familjen Psoquillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Rhyopsocus